Cachoeirinha (Pernambuco) – comune dello Stato del Pernambuco.
Cachoeirinha (Rio Grande do Sul) – comune dello Stato del Rio Grande do Sul.
Cachoeirinha (Tocantins) – comune dello Stato del Tocantins.